Southern League 1899–1900 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 28 hold, der var opdelt i to divisioner med 17 og 11 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Tottenham Hotspur FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod nr. 1 og 2 i Division Two op- og nedrykning mellem divisionerne. Resultaterne medført, at Watford FC blev rykket op, mens Sheppey United FC til gengæld blev rykket ned.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende nye hold valgt ind i Division One:
 Luton Town FC
 Kettering FC
Ingen nye hold blev valgt til Division Two.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900